Dit is een pagina met diverse statistieken van voetbalclub Feyenoord in het seizoen 2015/16.

Selectie

Technische en medische staf

Transfers

Transfers in de zomer 
Voor recente transfers bekijk: Lijst van Eredivisie transfers zomer 2015/16

Transfers in de winterstop 
Voor recente transfers bekijk: Lijst van Eredivisie transfers winter 2015/16

Wedstrijden

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

De winterstop begon op 22 december 2015

Januari

De winterstop duurde tot 14 januari 2016

Februari

Maart

April

Mei

Statistieken

Vriendschappelijk

Eindstand 

* Een van deze wedstrijden was besloten.

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Eredivisie

Stand en punten historie

Eindstand

Thuis/uit-verhouding 2015/2016 en toeschouwersaantallen thuiswedstrijden

Kaarten en schorsingen 

Bij de 5e en de 10e en elke volgende gele kaart daarop volgde er 1 wedstrijd schorsing.
1 Geen schorsing, maar telt wel mee voor volgend seizoen (speelronde 33 en 34).
1 Wel schorsing, maar telt niet mee voor volgend seizoen (speelronde 33 en 34).

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

KNVB beker

Eindstand

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Toernooischema

Overall 
In dit overzicht zijn alle statistieken van alle gespeelde wedstrijden in het seizoen 2015 / 2016 verwerkt.

Overzicht kaarten en schorsingen 

* Gespeelde wedstrijden zijn van vorige club en Feyenoord bij elkaar opgeteld.

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Scheidsrechters 2015/2016

* Een van deze penalty's is door Feyenoord gemist.** Een van deze penalty's is door tegenstander van Feyenoord gemist.

Meest waardevolle spelers 
De meest waardevolle spelers staan op alfabetische volgorde.Legenda

Feyenoord naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2015/16